Sinești (Ialomița) ;
 Sinești (Iași) ;
 Sinești (Vâlcea) ;